Буколово — название населённых пунктов России:

 Буколово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Буколово — деревня в Ленинском районе Тульской области.